SV RWF, Nederlandse amateurvoetbalclub uit Ureterp
Rassemblement Wallonie-France, Belgische politieke partij